Йозеф Бармош (; ) — чехословацкий футболист, игравший на позиции защитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Выступал почти всю карьеру за клуб «Интер» (Братислава), кроме того, в одном сезоне играл за пражскую «Дуклу», с которой стал чемпионом страны, а в конце игровой карьеры играл в Бельгии за клуб «Расинг Брюссель». Также выступал за национальную сборную Чехословакии, в составе которой выиграл титул чемпиона Европы.

По завершении игровой карьеры долгое время был связан с «Интером» (Братислава), где работал в качестве тренера, функционера и президента.

Клубная карьера 
Родился 28 августа 1954 года в городе Шураны. Воспитанник футбольной школы клуба «Дружстевник» (Бешеново). Во взрослом футболе дебютировал в 1970 году за команду «Интер» (Братислава), в которой провел восемь сезонов.

В течение 1978—1979 годов проходил военную службу, выступая в составе клуба «Дукла» (Прага), с которой стал чемпионом Чехословакии.

В 1978 году вернулся в «Интер», где отыграл ещё шесть сезонов. Завершал профессиональную карьеру футболиста выступлениями за бельгийский «Расинг Брюссель», где играл в 1985—1989 годах, при этом в сезонах 1986/87 и 1987/88 клуб выступал в высшем дивизионе страны.

Выступления за сборную 
Не имея ни одного матча в составе национальной сборной Чехословакии, Йозеф поехал с командой в качестве резервного игрока на чемпионат Европы 1976 года в Югославии, где на поле не выходил, однако при этом завоевал с командой титул континентального чемпиона.

Лишь 9 ноября 1977 года он дебютировал в официальных играх за сборную в товарищеском матче против сборной Венгрии (1:1) и со следующего года стал основным игроком чехословацкой команды. В этом статусе он поехал на следующий чемпионат Европы 1980 года в Италию, на котором сыграл во всех четырёх играх, а в матче за 3-е место против сборной Италии (1:1) забил решающий девятый послематчевый пенальти (9:8), принеся своей команде бронзовые награды.

Через два года поехал и на чемпионат мира 1982 года в Испанию. Там Бармош также являлся основным игроком, однако команда выступила на турнире неудачно. После сенсационной ничьей с Кувейтом (1:1) чехословаки проиграли сборной Англии (0:2), пропустив один из мячей после автогола Бармоша. Третья игра, которая состоялась 24 июня 1982 года против сборной Франции, вновь закончилась вничью и стала последней для Йозефа за сборную.

За семь лет Йозеф Бармош провёл в форме главной команды страны 50 матчей.

Карьера тренера 
После окончания карьеры Бармош стал футбольным тренером и с 1989 по 1991 год работал играющим тренером австрийской любительской команды «Зигхартскирхен».

Вскоре Бармош вернулся на родину, где стал работать в местной футбольной федерации. Сначала возглавлял сборную Словакии до 19 лет, где работал 4 года до 1995 года. Затем до 1998 года был тренером сборной Словакии до 21 года и ассистентом национальной сборной в штабе Йозефа Янкеха.

В 1999—2000 годах возглавлял «Жилину», а затем, в 2001—2005 годах, работал генеральным менеджером братиславского «Интера». За это время команда стала чемпионом и обладателем Кубка Словакии.

С 2006 по 2008 год Бармош снова работал с молодёжными командами Словакии — сначала со сборной до 20 лет, а потом и до 21 года.

В 2009 году стал президентом восстановленного «Интера» (Братислава), который начал играть в шестом по уровню дивизионе страны. Бармош с перерывами работал также и главным тренером команды. Помог клубу несколько раз повыситься в классе, дойдя до второго по уровню дивизиона Словакии.

Титулы и достижения

Как игрока 
 Чемпион Чехословакии (1):
 «Дукла» (Прага): 1988/89

  Чемпион Европы (1):
 Чехословакия: 1976

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей. Сын  также был профессиональным футболистом и играл в Словакии, Литве и Австрии.

В 2010 году принимал участие в парламентских выборах в Национальный совет Словакии от партии «Союз — Партия за Словакию», однако на выборах партия не преодолела 5-процентный барьер.

Примечания 

Тренеры ФК «Интер» Братислава
Тренеры ФК «Жилина»
Тренеры сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Словакии
Футболисты Чехословакии
Страницы с непроверенными переводами